Almiro de Adeodato de Oliveira é um maestro de música popular brasileira.

Discografia 
A música de Almiro Adeodato de Oliveira
Choros, Dobrados, Valsas e Outros Retratos

Maestros da Bahia
Nascidos em 1903
Mortos em 1989
Naturais de Irará